Danova ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Danova (1926–1992; eigentlich: Cesare Deitinger), italienischer Filmschauspieler
 Giancarlo Danova (* 1938), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Luigi Danova (* 1952), italienischer Fußballspieler und -trainer